Ratinho est un mot portugais qui signifie « petite souris », diminutif de rato, « souris ». Ratinho peut également faire référence à :

Pseudonyme 

 Edson Ratinho, de son vrai nom Ramos da Silva (1986-), footballeur brésilien ;
 Eduardo Ratinho, de son vrai nom Eduardo Correia Piller Filho (1987-), footballeur brésilien ;
 , de son vrai nom Everson Rodrigues (1971-), footballeur et entraîneur brésilien ;
 , de son vrai nom Luciano Ferreira Gabriel (1979-), footballeur brésilien ; 
 , de son vrai nom Jurani Francisco Ferreira (1996-), footballeur brésilien ;
 Ratinho, de son vrai nom Carlos Roberto Massa (1956-), animateur de la télévision et homme politique brésilien ;
 , de son vrai nom Carlos Roberto Massa, fils du précédent (1981-), entrepreneur et homme politique brésilien ;
 , de son vrai nom Severino Rangel de Carvalho (1896-1972), chanteur, compositeur et humoriste brésilien, membre du duo musical Jararaca e Ratinho ;
 , de son vrai nom Alcino Correia Ferreira (1948-2010), compositeur portugais installé au Brésil.

Viticulture 
 Ratinho, cépage de vin blanc portugais.